Dave (film), een komische film van Ivan Reitman met Kevin Kline en Sigourney Weaver uit 1993.
Dave (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2020 
Dave (plaats), een deelgemeente van de stad Namen
Dave (rivier), een beek in de provincie Namen
Dave (zanger), een Nederlandse zanger, artiestennaam van Wouter Otto Levenbach
Dave (zender), een Engelse televisiezender, voorheen UKTV G2
Dave, een jongensnaam, afgeleid van David
Dave, een lied van de The Boomtown Rats

Zie ook
David (doorverwijspagina)